Amento – in botanica un tipo d'infiorescenza
 Amenti – in mitologia egizia, forma sincretica della dea Amonet